Самуил Клебанов: